

Personnalités 

 Isaac Pallache (1593-1650), négociant marocain ;
 Joseph Pallache ( siècle), négociant et diplomate marocain ;
  (mort en 1650), diplomate marocain ;
 Samuel Pallache (1550-1616), marchand, pirate et diplomate marocain.
Patronyme juif